Indicatore – sostanza usata per evidenziare alcune caratteristiche chimiche
 Indicatore – parametro usato nel controllo di gestione
 Indicatore statistico – funzione usata in statistica
 Indicator – genere di uccelli africani
 Indicatore golanera – specie del genere Indicator
 Indicatore – frazione del comune italiano di Arezzo, in Toscana
 Indicatore linguistico